L'allure peut désigner l'apparence, la prestance () ; par abus de langage, depuis le , elle désigne souvent la vitesse de déplacement ().

Allure peut aussi désigner :
 allure, en navigation, le nom donné aux différentes directions relatives au vent que peut prendre un voilier ;
 allure, en équitation, une manière d'avancer du cheval (exemples : le pas, le trot, le galop) ;
 allure, en course à pied, le temps mis pour parcourir une distance donnée ;
 Allure, un des nombreux pseudonymes du DJ Tiësto ;
Allure, un magazine de mode et de beauté féminine américain ;
 Allure, le nom d'un parfum de la marque Chanel, décliné en version féminine et masculine ;
 Allure, un film canadien de Carlos Sanchez et Jason Sanchez avec Evan Rachel Wood et Julia Sarah Stone, sorti en 2017.

Homonymie de titre